Dutchtown, une ville fantôme dans les montagnes Never Summer, actuellement dans le parc national de Rocky Mountain, au Colorado.
 Dutchtown, un quartier de Saint-Louis dans le Missouri.
 Dutchtown, un ancien village du comté de Cap Girardeau, dans le Missouri.